Anse à Galets kan syfta på:

Haiti 

 Anse à Galets (kommun), Ouest, 
 Anse à Galets (ort), Ouest,